Oza, antic municipi de la província de la Corunya, annexionat actualment al de la Corunya.
 Oza, parròquia del municipi de la Corunya.
 Oza-Cesuras, municipi de la província de la Corunya.
 Oza dos Ríos, antic municipi de la província de la Corunya, fusionat amb el de Cesuras per formar Oza-Cesuras.
 Oza, parròquia del municipi de Carballo, a la província de la Corunya.
 Oza, parròquia del municipi d'Oza-Cesuras, a la província de la Corunya.
 Oza, parròquia del municipi de Teo, a la província de la Corunya.
 Oza, llogaret de la parròquia de San Mamede de Ferreiros, al municipi d'O Pino, a la província de la Corunya.